Joey kan referere til:

 Joey Tribbiani – fiktiv person fra tv-serien Venner, spillet af Matt LeBlanc.
 Joey (tv-serie) – et spin-off af Venner, der handler om Joey Tribbianis liv.
 Joey Jordison – trommeslager og guitarist fra bandet Slipknot.
 Joey (The Simpsons) – en af Fat Tonys håndlangere, fra den tegnede tv-serie The Simpsons.
 Joey (album) – album af Joey Moe